Pitzing ist der Ortsname von

 Pitzing (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Pitzing (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Pitzing (Gemeinde Baumgartenberg), Ortschaft von Baumgartenberg, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Pitzling